Drei Schiffe der United States Navy wurden USS Samuel B. Roberts genannt, nach dem Steuermann Samuel Booker Roberts, der 1942 vor Guadalcanal während einer Freiwilligenmission zur Rettung eines Trupps Marines umkam und das Navy Cross postum erhielt:

Die USS Samuel B. Roberts (DE-413), ein Zerstörer der John-C.-Butler-Klasse, in Dienst gestellt 1944 und während der See- und Luftschlacht im Golf von Leyte versenkt.
 Die USS Samuel B. Roberts (DD-823), ein Zerstörer der Gearing-Klasse, der von 1946 bis 1970 in Dienst stand.
Die USS Samuel B. Roberts (FFG-58), eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse, seit 1986 in Dienst und 1988 im persischen Golf durch eine Seemine schwer beschädigt.

Samuel B. Roberts